A Kentucky Girl – cortometraggio del 1911 prodotto dalla Yankee Film Company
A Kentucky Girl – cortometraggio del 1915 prodotto dalla Navajo Films